Bourscheid – miejscowość i gmina we Francji, w Lotaryngii, w departamencie Mozela
 Bourscheid – miasto i gmina w Luksemburgu, w dystrykcie Diekirch, w kantonie Diekirch

Zobacz też:
 Burscheid
 Burtscheid